Simba steht für:

 Simba Toys, deutsche Spielemarke, siehe Simba-Dickie-Group
 Rosenbauer Simba, Großflughafen-Löschfahrzeug der Feuerwehr
 Simba (Film), britischer Kriegsfilm (1955)
 Simba (Satellit), belgischer Forschungssatellit
 Simba (Sprache), eine Bantusprache
 Simba SC, tansanischer Fußballverein
 Simba, ein im Voodoo verehrter Geist, siehe Simbi Andezo
 Simba, Swahili für Löwe

namentlich:
 die Hauptfigur im Film Der König der Löwen (1994)
 Simba, der Löwenkönig, italienische Zeichentrickserie (1995)
 Cédric Simba (* 1984), schweizerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Simba-Rebellion im Kongo
 Simha
 Symba